Vladimir Loubkine - en russe :  et en anglais : - (né le  à Perm en URSS) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1978, il commence sa carrière avec le Dinamo Riga dans le championnat d'URSS. Il a porté les couleurs du HK Dinamo Moscou en 1984-1985. En 1988, il rejoint avec son coéquipier Vladimir Zoubkov le club d'Amiens dans le championnat de France.

Trophées et honneurs personnels 
 1988-1989 : remporte le trophée Raymond-Dewas du Championnat de France.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1978-1979|| Dinamo Riga|| URSS|| 38|| 4|| 9|| 13|| 25|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Dinamo Riga|| URSS || 44|| 10|| 5|| 15|| 12|| || || || || 
|- 
| 1980-1981|| Dinamo Riga|| URSS || || 9|| 11|| 20|| 20|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Dinamo Riga|| URSS || 38|| 12|| 5|| 17|| 14|| || || || || 
|- 
| 1982-1983|| Dinamo Riga|| URSS || 42|| 10|| 5|| 15|| 20|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Dinamo Riga|| URSS || 40|| 14|| 1|| 15|| 27|| || || || || 
|- 
| rowspan=2|1984-1985|| Dinamo Moscou|| URSS || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| Dinamo Riga|| URSS || 41|| 10|| 7|| 17|| 16|| || || || || 
|- 
| 1985-1986|| Dinamo Riga|| URSS || 36|| 11|| 10|| 21|| 18|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Dinamo Riga|| URSS || 37|| 8|| 5|| 13|| 12|| || || || || 
|- 
| 1987-1988|| Dinamo Riga|| URSS || 47|| 5|| 5|| 10|| 19|| || || || ||
|-
| 1988-1989|| Amiens|| Nationale 1A|| || || || || || || || || ||  
|- 
| 1989-1990|| Amiens || Nationale 1A || 25|| 20|| 12|| 32|| 15|| || || || ||

Références 

Naissance en juillet 1953
Naissance à Perm
Naissance en RSFS de Russie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur letton de hockey sur glace
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Amiens hockey élite
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raymond-Dewas